Git – rozproszony system kontroli wersji
 Git-ludzie – subkultura więzienna
 Gitowcy – kontrkultura młodzieżowa
 Git – polski film z 2015 r.